Самым высоким строением Риги и всей Латвии является Рижская телебашня, расположенная на острове Закюсала. Высота телебашни составляет 368,5 метров, что делает её самым высоким сооружением в странах Балтии, третьим по высоте зданием в Европе (после Останкинской и Киевской телебашен) и 44-м в мире (на 2020 год). Самые высокие офисные и жилые высотные здания в Риге: Zunda Towers (второе по высоте здание в странах Балтии после Europa Tower в Вильнюсе), Saules akmens, Panorama Plaza II и здание Академии наук Латвии.

См. также 
 Список самых высоких зданий Европы

Ссылки 
 Height Comparison at Skyscraperpage

Рига
 
Здания